Raisa ist der Familienname folgender Personen:

 Francia Raisa, (Francia Raisa Almendárez; * 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Rosa Raisa (1893–1963), polnische Sopranistin

Siehe auch:

 Raissa